Ка́рры может означать:
 Карры — поверхностные формы карста.
 Карры — древний город в северной Месопотамии, ныне Харран в Турции.